Mizuho pode referir-se a...
Mizuho, cidade da província japonesa de Gifu.
Mizuho Holdings, um grupo financeiro japonês.

Desambiguação